Príncipe Felipe puede referirse a:

Cualquiera de los príncipes que llevan o llevaron el nombre Felipe:
Felipe de Borbón y Grecia, actual rey de España como Felipe VI.
Felipe de Edimburgo, quien fuese en vida consorte de la reina Isabel II del Reino Unido (se le denomina protocolariamente Prince Philip, Duke of Edinburgh).
Philippos de Grecia y Dinamarca, hijo menor del rey depuesto Constantino II de Grecia.
Felipe de Francia (1116-1131), hijo de Luis VI de Francia.
Felipe I de Orleans, segundo hijo de Luis XIII de Francia y Navarra.
Felipe de Hesse-Kassel, heredero de la casa electoral de Hesse-Kassel.
Felipe de Hesse es el hijo de Moritz de Hesse, Príncipe de Hesse, y nieto del Príncipe Felipe de Hesse-Kassel.
Felipe de Portugal, hijo de Juan III de Portugal.
Felipe de Yugoslavia, hijo del también príncipe Alejandro de Yugoslavia.
Felipe de Bélgica, hijo del rey Alberto II de Bélgica y actual rey de Bélgica como Felipe de los Belgas.

Cualquiera de los reyes que llevan o llevaron el nombre Felipe, mientras fueron príncipes:
Rey Felipe

 El Príncipe Felipe, personaje de la película de Disney, La bella durmiente.

 El estilo Príncipe Felipe